

Diritto civile 
 Procura – atto con cui un soggetto conferisce a terzi il potere di compiere atti giuridici in nome proprio
 Procura – nell'ordinamento civile italiano, negozio giuridico unilaterale con cui un soggetto conferisce ad un altro la rappresentanza, ovvero, il potere (e non l'obbligo) di agire in nome e per conto suo

Istituzioni 
 Italia
 Procura della Repubblica – nell'ordinamento della Repubblica Italiana, gli uffici del pubblico ministero presso il tribunale ordinario, tribunale per i minorenni e tribunale militare 
 Procura generale della Repubblica – nell'ordinamento della Repubblica Italiana, gli uffici del pubblico ministero presso la Corte d'appello e la Suprema Corte di Cassazione.
 Procura antimafia – ufficio del pubblico ministero – presso una Procura della Repubblica – specializzato nel perseguire i reati di stampo mafioso.

 Polonia 
 Procura generale

Pagine correlate 
 Procuratore